Gordana Perkučin (; * 7. Mai 1962 in Novi Kneževac, Serbien) ist eine jugoslawische Tischtennisspielerin. Sie wurde 1992 Europameister im Doppel.

Jugend 
Erste internationale Erfolge erzielte Gordana Perkučin bei Jugend-Europameisterschaften. Hier gewann sie in der Kadettenklasse 1975 und 1976 den Titel im Einzel. Bei den Junioren erreichte sie 1978 im Einzel, Doppel (mit Ildiko Bolvari, Ungarn) und Mixed (mit Iztok Frank) das Endspiel. Ein Jahr später wurde sie mit Ildiko Bolvari erneut Zweite im Doppel.

Erwachsene 
Von 1977 bis 1992 nahm Perkučin an sieben Europa- und acht Weltmeisterschaften teil. 

1992 wurde sie in Stuttgart zusammen mit Jasna Fazlić (Jugoslawien) Europameister im Doppel. Bereits 1980 hatte sie hinter Valentina Popovová Silber im Einzel gewonnen. 1984 wurde sie mit Branka Batinić Zweite im Doppel. Eine weitere Silbermedaille holte sie 1986 im Mixed mit Ilija Lupulesku.

Bei der Weltmeisterschaft 1979 kam sie im Doppel mit Eržebet Palatinuš ins Halbfinale, Weltmeisterschaft 1989 verlor sie mit Zoran Kalinić das Finale im Mixed.

Ihre beste Platzierung im Europäischen Ranglistenturnier TOP12 erreichte Perkučin 1981 mit Rang Acht. Zweimal qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen, nämlich 1988 und 1992. 1988 gewann sie mit Jasna Fazlić die Bronzemedaille im Doppel. Es war der einzige Medaillengewinn durch Europäerinnen bei dieser Olympiade.

In der ITTF-Weltrangliste wurde sie im Juli 1980 auf Platz Elf geführt.

Nach 1992 trat sie international nicht mehr auf.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 databaseOlympics (abgerufen am 23. Juli 2011)
  (abgerufen am 23. Juli 2011)

Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Jugoslawien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Jugoslawe
Geboren 1962
Frau